Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Fritz Buehning che hanno battuto in finale David Carter e Chris Lewis 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 David Carter /  Chris Lewis (finale)
 Anand Amritraj /  Fritz Buehning (campioni)

 Wojciech Fibak /  Víctor Pecci (quarti di finale)
 Jaime Fillol /  Alejandro Gattiker (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1980